Jméno a příjmení Josef Martinec má více nositelů:

 Josef Martinec (generál)  (1924–???) – český a československý generál ČSLA, politik KSČ ze středních Čech, poslanec FS za normalizace
 Josef Martinec (politik) (1934–???) – český a československý politik KSČ ze středních Čech, poslanec FS za normalizace